María Ceferina de Francia (en francés: Marie Zéphyrine de France;Versalles, 26 de agosto de 1750-ibidem, 1 de septiembre de 1755) fue la primogénita del delfín Luis Fernando de Francia y de su segunda esposa, la princesa María Josefa de Sajonia. Pertenecía a la Casa de Borbón y, por ser hija de un delfín, recibió el título de Hija de Francia (Fille de France). Su nacimiento llenó de alegría a la familia real, a la vez que disipó ciertas dudas que existían en el seno de la sociedad francesa acerca de una posible esterilidad de su madre.

Biografía 
Su nacimiento fue recibido con precaución; en los dos años anteriores, María Josefa había dado a luz dos hijos muertos y su salud era frágil. Su abuelo, Luis XV, por otro lado, esperaba un nieto. María Isabel de Rohan sirvió como su institutriz. Era descrita como una niña alegre, vivaz y talentosa para el baile, fue la compañera de juegos de su hermano pequeño, el duque de Borgoña, Luis José de Francia.

Cuando tenía cinco años, sufrió una peritonitis aguda que le provocó convulsiones. Debido a esto fue bautizada apresuradamente por el abad de Chabannes como María Ceferina, llamada así por en honor a San Ceferino al nacer en su día. Poco después murió tras un nuevo ataque de convulsiones, en las primeras horas de la mañana del 1 de septiembre. María Ceferina murió con sólo cinco años. No se le guardó luto de forma oficial debido a que para ello una princesa debía tener al menos siete años de edad. Su hermano menor quedó afectado por su muerte.

María Ceferina fue retratada por Jean-Marc Nattier en un cuadro que se conserva en la Galería Uffizi.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 
 
 
 

Niños fallecidos
Nobles de Francia del siglo XVIII
Casa de Borbón en Francia
Hijas de Francia